Фра́нтишек Крши́жик (; 8 июля 1847 года, Планице, Австро-Венгрия — 22 января 1941 года, Стадлец, Чехословакия) — чешский инженер, изобретатель и промышленник.

Биография 
Франтишек Кршижик родился 8 июля 1847 года в городе Планице в бедной семье. Среднюю школу окончил в Праге. В 1866 году поступил в Пражский технический университет.

В 1878 году Франтишек Кршижик изобрёл устройство от столкновения железнодорожных вагонов. Его первые эксперименты в Пльзене привели к изобретению в 1881 году дуговой лампы, которая получила название «Пльзенская лампа». Эта лампа сегодня хранится в Пльзенском музее.

В 1884 году Франтишек Кршижик создал собственную компанию по строительству трамвайных линий, электростанций и электрооборудования. Его компания построила первую в Австро-Венгрии электрическую железную дорогу «Табор-Бехине».

Скончался 22 января 1941 года и был похоронен на Вышеградском кладбище.

Память 
 Одна из станций Пражского метрополитена носит его имя.
 В Праге его именем назван комплекс поющих фонтанов. Он был их главным инженером.
 В Пльзене находится памятник Франтишеку Кршижику.
 Его именем назван один из астероидов.

Примечания

Литература 
 Ottův slovník naučný, heslo Křižík (Sv. 15, str. 218; sv. 28, str. 831)
 Ottův slovník nové doby, heslo Křižík, Frant. Ing. Dr. tec. h. c. (sv 6, str. 908)
 Paměti Františka Křižíka. Praha: Technicko-vědecké vydavatelství 1952
 JÁCHIM, František. Osobnosti české minulosti. František Křižík. Historický obzor, 1995, 6 (2), s. 41-42.

Ссылки 
 Биография
 Биография и информация о деятельности кампании Франтишека Кршижика

Инженеры Чехии
Почётные доктора Чешского технического университета
Похороненные на Вышеградском кладбище